Центральная избирательная комиссия Киргизской Республики, официально Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики () — постоянно действующий государственный орган Киргизской Республики, обеспечивающий подготовку и проведение выборов и референдумов в стране и возглавляющий систему избирательных комиссий.

Избирательные комиссии осуществляют свою деятельность на принципах законности, гласности, открытости, независимости, коллегиальности, справедливости.

История 
21 сентября 1994 года президент Киргизии Аскар Акаев издал Указ, которым учредил Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики (Центризбирком). Перед этим, 18 декабря 1993 года, Жогорку Кенеш принял Закон «О Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Киргизской Республики».

С того времени Центральной избирательной комиссией проведено 26 выборов (по состоянию на 2016 год), в том числе 6 президентских, 6 парламентских, 9 референдумов и 5 выборов в местные кенеши.

Центризбиркомом подписаны меморандумы о сотрудничестве с ЦИК России, Республики Казахстан, Республики Корея, Монголии, Латвийской Республики, Избирательной комиссией Индии и многими другими. ЦИК КР направляет в страны-партнёры свои делегации, участвует в качестве международных наблюдателей на выборах президентов, депутатов парламента, а также в муниципальных выборах.

С 2006 года Центральная избирательная комиссия Киргизии является членом Ассоциации организаторов выборов стран Европы (АОВСЕ). Также ЦИК является членом Ассоциации избирательных органов Азии (АИОА), штаб-квартира которой находится в Нью-Дели (Индия). В октябре 2013 года ЦИК вступила во Всемирную ассоциацию организаторов выборов (А-WEB), штаб-квартира которой находится в Инчхоне (Республика Корея) и стала членом Исполнительного совета этого объединения.

Общие положения 
 Центральная избирательная комиссия является юридическим лицом, имеет свой бюджет, специальный фонд, официальный бланк и печать с изображением Государственного герба Киргизской Республики.
 Центральная избирательная комиссия размещается в отдельном административном здании.
 Центральная избирательная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Киргизской Республики (далее — Конституция), настоящим конституционным Законом и другими нормативными правовыми актами Киргизской Республики.
 Государственные органы и органы местного самоуправления, а также их должностные лица обязаны оказывать Центральной избирательной комиссии содействие в реализации её полномочий: предоставлять необходимое оборудование, транспортные средства, телефонизированные помещения, в том числе помещения для хранения технологического оборудования (стенды, ящики, кабины для голосования и др.), избирательных документов до их передачи в вышестоящую избирательную комиссию либо архив, а также обеспечивать их охрану; предоставлять необходимые сведения и материалы, давать ответы на обращения Центральной избирательной комиссии, связанные с подготовкой и проведением выборов, референдумов, безотлагательно, при необходимости в дополнительном изучении соответствующего вопроса или проверки — в трёхдневный срок, а в день голосования или в день, следующий за днём голосования, — немедленно.
 Политические партии, кандидаты и иные некоммерческие организации, другие юридические лица обязаны предоставлять Центральной избирательной комиссии необходимые сведения и материалы, связанные с подготовкой и проведением выборов.

Порядок формирования и статус 
 Состав Центральной избирательной комиссии формируется сроком на пять лет и состоит из двенадцати членов комиссии.
 Жогорку Кенеш Киргизской Республики (далее — Жогорку Кенеш) избирает членов Центральной избирательной комиссии: половину состава — по представлению президента Киргизской Республики (далее — президент), вторую половину состава по собственной инициативе с учётом представительства не более 70 % лиц одного пола; освобождает их от должности в случаях, предусмотренных настоящим конституционным Законом.
 Отклонение Жогорку Кенешем кандидата на должность члена Центральной избирательной комиссии должно быть обоснованным. Субъект представления вправе представить ту же или другую кандидатуру.
 В случае образования вакансии члена Центральной избирательной комиссии замещение осуществляется по представлению того же субъекта, от которого был избран член Центральной избирательной комиссии, с досрочным прекращением полномочий которого образовалась вакансия.
 Полномочия действующего состава Центральной избирательной комиссии начинаются со дня её первого заседания и прекращаются после первого правомочного заседания нового состава Центральной избирательной комиссии.
 В случае если срок полномочий состава Центральной избирательной комиссии истекает в период избирательной кампании по выборам Президента и депутатов Жогорку Кенеша, кампании референдума, срок его полномочий продлевается до окончания данной избирательной кампании, кампании референдума.
 Деятельность состава Центральной избирательной комиссии до истечения его полномочий не может быть приостановлена в связи с прекращением полномочий или роспуском Жогорку Кенеша, а также прекращением или досрочным прекращением полномочий Президента.

Задачи 
 Обеспечение соблюдения на территории Киргизской Республики избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Кыргызской Республики;

 Обеспечение единообразного применения избирательного законодательства;
 Обеспечение соблюдения равных правовых условий для кандидатов, политических партий;
 Организация единой системы ведения учёта избирателей и участников референдума;
 Организация подготовки и проведения выборов президента, депутатов Жогорку Кенеша, депутатов местных кенешей, глав исполнительных органов местного самоуправления и референдумов;
 Развитие избирательной системы, информирование участников избирательного процесса и обучение членов избирательных комиссий и лиц, состоящих в резерве избирательных комиссий.

Полномочия 
Центральная избирательная комиссия:

 Осуществляет контроль за исполнением избирательного законодательства;
 В пределах своих полномочий издаёт постановления, инструкции, положения, иные акты и контролирует их исполнение;
 Создаёт и организует единую систему ведения учёта избирателей и участников референдума;
 Рассматривает и утверждает схемы и границы избирательных участков и округов по предложению территориальных избирательных комиссий с участием органов местного самоуправления. При этом схемы и границы избирательных участков формируются сроком на 5 лет, схемы и границы округов формируются сроком на 10 лет. Схемы и границы избирательных участков и округов могут быть изменены Центральной избирательной комиссией по предложению территориальных избирательных комиссий и органов местного самоуправления;
 Публикует в средствах массовой информации утверждённые округа и избирательные участки с указанием их границ и адресов не позднее пяти календарных дней со дня их утверждения;
 Формирует и утверждает состав территориальных избирательных комиссий и публикует их составы в средствах массовой информации;
 Создаёт и ведёт резерв на соответствующие нижестоящие избирательные комиссии;
 Координирует деятельность нижестоящих избирательных комиссий, в том числе по формированию, ведению, обновлению и уточнению списка избирателей, участников референдумов;
 Оказывает нижестоящим избирательным комиссиям правовую, организационно-методическую и техническую помощь;
 Проводит обучение, в том числе в электронном формате, для членов территориальных, участковых избирательных комиссий и иных участников избирательного процесса;
 Организует подготовку и проводит выборы, референдумы в случаях и порядке, определённых избирательным законодательством;
 Разрабатывает и утверждает предварительную смету расходов на подготовку и проведение выборов и референдумов;
 Осуществляет меры по организации финансирования подготовки и проведения выборов, референдумов, распределяет выделенные из бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов, референдумов, контролирует целевое использование данных средств;
 Формирует специальный фонд и определяет порядок его использования;
 Устанавливает формы финансовой отчётности для нижестоящих избирательных комиссий, кандидатов и политических партий;
 Устанавливает формы, степень защищённости, порядок изготовления и утверждает текст избирательных документов;
 Обеспечивает изготовление избирательных документов и их доставку нижестоящим избирательным комиссиям;
 Устанавливает сроки, порядок хранения и передачи в архив избирательных документов;
 Разрабатывает и утверждает нормативы технологического оборудования (стенды, ящики, кабины для голосования и др.) и осуществляет контроль за их соблюдением;
 Осуществляет техническое обеспечение выборов с применением автоматических считывающих устройств, компактных устройств для идентификации избирателей;
 Регистрирует кандидатов на должность президента, списки кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша, их представителей и инициативные группы, выдаёт им удостоверения установленного образца;
 Создаёт условия для осуществления тайного голосования лицами с ограниченными возможностями здоровья;
 Осуществляет аккредитацию международных наблюдателей, иностранных и местных средств массовой информации;
 Координирует деятельность государственных органов и органов местного самоуправления по вопросам подготовки и проведения выборов и референдумов;
 Информирует избирателей, участников референдума о ходе избирательной кампании, кампании референдума, избирательного законодательства и деятельности избирательных комиссий;
 Определяет результаты референдумов, выборов Президента, депутатов Жогорку Кенеша в случаях и порядке, установленных избирательным законодательством, и осуществляет официальное опубликование их в средствах массовой информации;
 Утверждает решения территориальных избирательных комиссий о результатах выборов депутатов местных кенешей, глав исполнительных органов местного самоуправления в случаях и порядке, установленных избирательным законодательством, и осуществляет официальное опубликование их в средствах массовой информации,
 Утверждает решения территориальных избирательных комиссий о досрочном прекращении полномочий депутата местного кенеша, о передаче вакантного мандата депутата местного кенеша, о выходе из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты местных кенешей;
 Регистрирует избранного кандидата в Президенты, избранных кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша и вручает нагрудный знак и удостоверение установленного образца;
 Рассматривает жалобы на решения, действия (бездействие) избирательных комиссий и членов избирательных комиссий, проводит проверки и выносит по ним мотивированные решения в сроки, установленные избирательным законодательством;
 Осуществляет постоянное взаимодействие с нижестоящими избирательными комиссиями по вопросам рассмотрения жалоб, соблюдения сроков и порядка рассмотрения жалоб и ведёт реестр жалоб, который публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии.
 Вывешивает на своём официальном сайте информацию об итогах голосования мере их поступления.
 Изучает практику подготовки и проведения выборов, референдумов и представляет в Жогорку Кенеш предложения по совершенствованию избирательного законодательства;
 Регулярно организует независимую оценку уровня доверия населения к избирательной системе, результаты которой обязательны для публикации в средствах массовой информации. Порядок оценки уровня доверия определяется законодательством;
 Разрабатывает обучающие и информационные программы и проводит регулярное обучение членов избирательных комиссий, резерва, а также проводит обучение для иных участников избирательного процесса;
 Избирает и досрочно освобождает от должности председателя и двух заместителей председателя Центральной избирательной комиссии;
 Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.

Центральная избирательная комиссия вправе:

 Требовать от соответствующих государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и предприятий сведения по регистрации и учёту граждан Киргизской Республики;
 Налагать административные взыскания в случаях и порядке, предусмотренных законом;
 Обратиться в правоохранительные органы с представлением о проведении соответствующей проверки и пресечении нарушений настоящего конституционного Закона и избирательного законодательства;
 Отменить регистрацию кандидата, списка кандидатов, инициативной группы в случаях и порядке, предусмотренных избирательным законодательством;
 Отменить решения избирательных комиссий в случае нарушения избирательного законодательства;
 Отозвать аккредитацию международных наблюдателей и средств массовой информации;
 Привлекать к выполнению работ, связанных с подготовкой и проведением выборов, референдумов, нештатных работников (специалистов) по трудовым соглашениям, оплата которых определяется сметой расходов Центральной избирательной комиссии;
 Вести международное сотрудничество.

Центральная избирательная комиссия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий несёт ответственность в соответствии с законодательством.

Состав ЦИК 
По состоянию на февраль 2022 года:

 Председатель ЦИК КР — Нуржан Кармабековна Шайлдабекова;
 Заместитель председателя ЦИК КР — Тынчтык Урайимович Шайназаров;
 Заместитель председателя ЦИК КР — Нурлан Чокоевич Койчукеев;
 Член ЦИК КР — Абдыжапар Гапырович Бекматов;
 Член ЦИК КР — Искандер Торобаевич Гайпкулов;
 Член ЦИК КР — Анар Сартбаевна Дубанбаева;
 Член ЦИК КР — Акбалык Калыевна Жумалиева;
 Член ЦИК КР — Айдана Садыковна Жупуева;
 Член ЦИК КР — Узарбек Казиевич Жылкыбаев;
 Член ЦИК КР — Кайрат Адамкалиевич Маматов;
 Член ЦИК КР — Марс Дамирович Наспеков;
 Член ЦИК КР — Акылбек Жусупович Эшимов;

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сайт ЦИК Киргизии

Государственное устройство Киргизии
Выборы в Киргизии
Комиссии Киргизии
Центральные избирательные комиссии